Soloterminospora är ett släkte av svampar. Soloterminospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Soloterminospora